Купата на носителите на купи 1980/81 е 21-вото издание на турнира за европейски носители на национални купи по футбол. В него участват 34 клуба от 33 страни, сред които настоящият носител на трофея Валенсия, 28 актуални носители на национални купи и 5 загубили финалиста (Крусейдърс, Хаугар, Динамо Тбилиси, Аустрия Залзбург и Кастиля).

Финалът се играе на 13 май 1981 г. на Райнщадион в Дюселдорф.

Предварителен кръг 
Първите срещи се състоят на 20 август, а реваншите са на 3 септември 1980 г.

Първи кръг 
Първите срещи се състоят на 16 и 17 септември, а реваншите са на 1 октомври 1980 г.

Втори кръг 
Първите срещи се състоят на 22 октомври, а реваншите са на 5 ноември 1980 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 4 март, а реваншите са на 18 март 1981 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 8 април, а реваншите са на 22 април 1981 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1980/81
 Купа на УЕФА 1980/81

Врузки 
 Официална страница на УЕФА за КНК 1980/81 

Купа на носителите на купи